Памятники комсомольцам, участвовавшим в различных событиях советской истории.

Белоруссия
 Памятник комсомольцам — памятник, установленный в Гомеле в 1964 году;
Россия
 Памятник первым комсомольцам Нижнего Тагила — памятник, установленный в 1981 году.
 Первые комсомольцы — памятник, установленный в Москве в 1972 году.
 Памятник Первым комсомольцам Пятигорска — памятник, установленный в 1968 году.
 Памятник комсомольцам — памятник, установленный в Севастополе в 1963 году.
Украина
 Памятник комсомольцам 1920-х годов — памятник, установленный в Киеве в 1961 году и демонтированный в 2015 году.

См. также 
 Стела комсомольцам Дона

Примечания